Athinai bezeichnet

 den altgriechischen Namen von Athen
 ein Passagierschiff, siehe Athinai (Schiff)
 ein späterer Name des amerikanischen Passagierschiffs Santa Rosa (Schiff, 1932)